Dokhi ist 
 eine alternative Schreibweise des Familiennamens von Ahmad ad-Duchi (* 1976), saudi-arabischer Fußballspieler

Dokhi ist der Familienname von
 Youssef Al-Dokhi (* 1973), kuwaitischer Fußballspieler